Уо́ррен Хьюз (; род. 19 января 1969 года в Ньюкасле, Великобритания) — британский автогонщик. Победитель 24 часов Ле-Мана 2005 года в классе LMP2.

Общая информация 
Уоррен женат. У него и его жены Роз есть двое сыновей.

Помимо гонок британец помогает улучшать своё гоночное мастерство нескольким пилотам: среди его учеников Харри Волхард и Вальтер Грубмюллер.

Спортивная карьера 
Уоррен начал свою карьеру в автоспорте в 1989 году.

После нескольких лет в младших британских формулических сериях он в 1992 году перебирается в Формулу-3. В этой категории он проводит следующие семь лет, стартуя в первенствах Великобритании, Германии и Японии. Завоёвано несколько побед, но в личном зачёте он так ни разу и не поднялся выше четвёртого места (которое занимал четырежды — каждый раз в британской серии). Финансирования чтобы перебраться в следующий класс почти долгое время не находилось, хотя в 1994 году Хьюз смог пробиться на тесты в Lotus F1.

В 1996 году формулическая карьера взяла вынужденную паузу, что позволило британцу попробовать себя в кузовных гонках — он проводит несколько гонок в немецком супертуризме.

В 2000 году Уоррен подписывает контракт с командой Arden Team Russia и перебирается в итальянскую Формулу-3000. Быстро освоившись с новой техникой он одерживает несколько побед и в какой-то момент даже лидирует в чемпионате, но несколько проигрышей в гонках прямому конкуренту по чемпионату — Рикардо Сперафико — оставляют его лишь со званием вице-чемпиона. Продлить контракт с коллективом Кристиана Хорнера не удаётся.

В 2001 году Хьюз возвращается в Великобританию, подписывая контракт с маркой MG в BTCC. За следуюobt три года Уоррен проводит в серии около полусотни гонок, в которых трижды побеждает. В личном зачёте ему дважды удаётся войти в десятку лучших пилотов по итогам сезона. Контакты с MG позволяют ему в 2001 году дебютировать в суточном марафоне в Ле-Мане.

В 2004 году британец окончательно перебирается в лемановские гонки, участвую в различных гонках GT и LMP. В 2005 году приходит первый крупный успех: пилотируя подготовленный RML Group прототип MG-Lola он вместе с Томасом Эрдосом и Майком Ньютоном финиширует 20-м в общем зачёте и побеждает в классе LMP2. Через год достижение удаётся повторить в рамках LMES: одержаны две победы, позволившие занять третье место в общем зачёте класса. После нескольких лет относительных неудач в 2010 году Уоррен перебирается в Чемпионат мира FIA GT1, где также оказывается весьма конкурентноспособен и вскоре записывает на свой счёт первую победу. В это же время Хьюз не забывает и лемановские гонки: он стартует в различных сериях; в 2011 году, например, становясь чемпионом SPEED Euroseries.

В 2012 году он переходит в воссозданный FIA WEC.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

24 часа Ле-Мана

Ссылки 

 
 Профиль  на сайте BRDC

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Евро Формулы-3000
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты FIA GT
Пилоты чемпионата мира FIA GT1
Пилоты BTCC